Верёвочные головолóмки — разновидность механических головоломок, где для решения необходимо разъединить детали, связанные веревкой, или же снять саму веревку. Развязывать узлы, разрезать или разрывать веревку, снимать фиксаторы с концов веревки запрещается.

История 
Упоминания о веревочных головоломках были еще до нашей эры, например, знаменитый узел, оставленный потомкам фригийским царём Гордием. Также были известны веревочные головоломки в Индии, Китае и других странах.

В XX—XXI веках такие головоломки продолжают разрабатывать и производить. В частности, известен ими советский изобретатель головоломок Анатолий Калинин.

Сейчас корпуса головоломок делают из дерева, пластмасс, акрила, металла или фанеры.

Принципы решения 
Большая часть веревочных головоломок решается путем распутывания самих веревочек. В частности, веревочные петли продевают в отверстия, или проводят через петли концы веревок. Развязывать любые узлы в процессе решения правила запрещают.

В некоторых головоломках (на илл.) необходимо снять кольцо или подобную деталь.

Примечания 

Головоломки